Sumpor nitrid se može odnositi na:
 tetrasumpor tetranitrid, S4N4
 tetrasumpor dinitrid, S4N2
 disumpor dinitrid, S2N2
 politiazil, (SN)x
 tiatetrazol, SN4

Poznata su i neka nestabilna jedinjenja:
 monoazot monosulfid, SN, analogan sa azot oksidom, NO
 S2N, analogan sa azot dioksidom, NO2.

Vidi još 
 Azotni oksidi, koji su valentno izoelekttronski sa sumpornim nitridima

Reference